Вік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Вік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Вік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Вік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос.
 Вік () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Вік і Мільдаль () або вживана скорочена назва — просто Вік — найпівденніше селище в Ісландії, розташоване на Кільцевій дорозі десь на 180 км від Рейк'явіку.

 «Вік» — українське видавництво у Києві, що діяло в 1895–1918 роках.